Chopard är en schweizisk tillverkare av lyxklockor. Företaget grundades i Sonvilier 1860 av Louis-Ulysse Chopard. Chopard tillverkar främst dammodeller och oftast i 18 karats guld eller diamant.

Externa länkar 

Schweiziska klockmärken